Schäffner ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Schäffner (* 1950), deutsche Übersetzungswissenschaftlerin
 Daniel Schäffner (* 1981), deutscher Politiker (SPD)
 Elke Schäffner (* 1970), deutsche Medizinerin
 Ewald Schäffner (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Franz Schäffner (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Karl Schäffner (1931–1995), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Lothar Schäffner (* 1943), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:

 Schaffner
 Scheffner